Филип Фрэнсис Нолан (, 13 ноября 1888 год, Филадельфия, штат Пенсильвания – 1 февраля 1940 года, там же) — американский писатель, автор научно-фантастических произведений. Наиболее известен как создатель Бака Роджерса.

Карьера 
Будучи студентом Пенсильванского университета, состоял в клубе  и играл важные роли в ежегодных постановках с 1907 по 1909 годы. По окончании университета работал колумнистом в газете. После женитьбы переехал в , пригород Филадельфии. Здесь он придумал своего самого известного героя — Бака Роджерса, выпустив два романа о его приключениях и основав серию комиксов в сотрудничестве с иллюстратором Диком Колкинсом. В качестве автора комиксов Нолан работал до 1939 года.

Нолан также был автором других произведений научно-фантастического жанра, которые публиковались в профильных журналах. После смерти Нолана в 1940 году, был издан детектив The Girl from Nowhere.

Личная жизнь 
Филип Нолан женился на Терезе Джанкер. В браке родилось десять детей: Филип, Мэри, Хелен, Луиза, Тереза, Майк, Ларри, Пэт, Джон и Джо.

Библиография 
 Armageddon 2419 A.D. (1928)
 The Girl from Nowhere (1928)
 The Airlords of Han (1929)
 The Onslaught from Venus (1929)
 The Time Jumpers (1934)
 The Prince of Mars Returns (1940)
 Space Guards (1940)

Примечания

Ссылки 
 
 Работы Филипа Нолана в проекте «Гутенберг»